В парному жіночому розряді тенісного турніру BMC Invitation 1973, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт і Леслі Гант, виграли титул, у фіналі перемігши Венді Овертон і Валері Зігенфусс 6-1, 7-5.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (півфінал)

 Маргарет Корт /  Леслі Гант (переможницяsse)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic